„Yatagan” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „Yatagan” – kanonierka typu Hache z lat 60. XIX wieku, do 1867 roku nosiła nazwę „Canonnière nr 39”
 „Yatagan” – niszczyciel typu Framée z przełomu XIX i XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy francuskich okrętów